Ново-Кишитская волость (Кишитская волость, ) — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

В деревне Варангуш-Яваш располагалось волостное правление, в селе Александровка — квартира полицейского урядника.

В настоящее время территория волости находится в составе Арского района РТ.

География 
Волость граничила на севере с Мамсинской и Балтасинской, на востоке — с Арской и Кармышской, на юге — с Мульминской и на западе — с Больше-Менгерской волостями.

История 
Волость была образована после 1860-х гг. По декрету «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» вошла в состав Казанского (с конца 1920 года — Арского кантона) Татарской АССР. В 1924 году укрупнена за счёт соседних волостей.

Упразднена в 1930 году, населённые пункты включены в состав Атнинского и Арского районов.

Население 

Национальный состав (1885): татары — 8 665 чел. (88,52%), русские — 1 124 чел. (11,48%).

Национальный состав (1920, в границах 1925 года): татары — 18 560 чел. (93,71%), русские — 1 246 чел. (6,29%).

Населённые пункты

Инфраструктура 
В начале XX века на территории волости находилось 18 мечетей, 2 церкви, 19 мектебов, 1 медресе (Кшкарское) и 2 земские школы, в с. Хотня находилась земская больница, проживал ветеринарный фельдшер.

В 1914 г. в 2139 дворах насчитывалось 1438 лошадей, 5384 овцы, 307 коз, 141 свинья и 2132 головы рогатого скота; за крестьянами числилось 17380 десятин удобной земли.

В 1911 году было основано Хотнинское кредитное товарищество; на 1913 год в нём состояло 813 членов.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда